Eversen ist der Name folgender Ortschaften:
 Eversen (Ahausen), Ortsteil Eversen der Gemeinde Ahausen im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Eversen (Appel), Ortsteil Eversen der Gemeinde Appel im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Eversen (Bergen), Ortsteil Eversen der Stadt Bergen im Landkreis Celle, Niedersachsen
 Eversen (Nieheim), Ortsteil Eversen der Stadt Nieheim im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Eversen ist der Familienname folgender Personen:
 Adrianus Eversen (1818–1897), niederländischer Maler und Zeichner altniederländischer Stadtansichten